Лукас, также Лью́кас () — округ в США, штате Айова. На 2000 год численность населения составляла  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Шаритон.

История 

Округ Лукас был сформирован в  года.

География 

Согласно данным Бюро переписи населения США площадь округа Лукас составляет 1115 км².

Основные шоссе 

  Шоссе 34
  Шоссе 65
  Автострада 14

Соседние округа 

 Уоррен  (северо-запад)
 Мэрион  (северо-восток)
 Монро  (восток)
 Уэйн  (юг)
 Кларк  (запад)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителей. Среди них 24,1 % составляли дети до 18 лет, 18,1 % люди возрастом более 65 лет. 50,8 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 98,9 % белых, 0,2 % афроамериканцев, 0,2 % представителей коренных народов, 0,3 % азиатов, 1,4 % латиноамериканцев. 0,4 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял $15341. 15,0 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял $41007.

Также 79,1 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 11,1 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Айовы